knez, titula
 Knez (riba), morska riba
 Knez (pjevač), crnogorski pjevač